Joop van den Broek (schrijver), Nederlands schrijver (1926-1997)
 Joop van den Broek (glazenier), Nederlands glazenier (1928-1979)